Иван Николаевич Куйлаков (род. ) — российский борец, Заслуженный мастер спорта России (греко-римская борьба), призёр чемпионатов Европы и мира, победитель летней Универсиады 2013 года в Казани.

Спортивная карьера 
Выступает за Новосибирскую и Тверскую области.

Чемпион России (2013). На чемпионатах России четыре раза (2007, 2010, 2011, 2012) завоёвывал бронзу. Обладатель Кубка Ивана Поддубного (2009, 2011, 2014). Обладатель Кубка мира (2009, 2013)
. Серебряный призёр Кубка мира (2011). Победитель универсиады в Казане (2013).

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации спортивной борьбы России
 

Чемпионы России по греко-римской борьбе